Nachtmerrie, een intense nare droom
 De nachtmerrie, een schilderij van Johann Heinrich Füssli
 Nachtmerrie (lied), een lied van Sevn Alias uit 2017